Pine Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pine Valley (Californië)
Pine Valley (New Jersey)
 Pine Valley Golf & Country Club in Peking